VCR har flere betydninger:

 Video-kassette-optager – fællesbetegnelse for alle video optage systemer.
 VCR-videosystem – det første video-kassette system (1971) (fra Philips og Grundig), (hvor filmspolerne lå oven på hinanden).